Kulmiz ist der Name einer schlesischen Industriellenfamilie.
Zu ihr gehören

 Carl von Kulmiz (1809–1874), Gründer der Ida- und Marienhütte sowie der Silesia AG
 Paul von Kulmiz (1836–1895), dessen Sohn und Nachfolger sowie MdR